Le mot anglais « Magpie » (avec ou sans majuscule initiale suivant qu'il est nom propre ou nom commun signifiant « pie ») peut faire référence à :

Toponymie



Magpie (Michipicoten), communauté rurale de Michipicoten, de l'Ontario, situé à l'embouchure de la rivière Michipicoten et du lac Supérieur.

Rivière Magpie, cours d'eau de la municipalité de la Rivière-Saint-Jean (Minganie), dans la MRC de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 19' 11"; 64° 27' 32". C'est la première rivière du Canada à posséder une personnalité juridique.
 Rivière Magpie Est, dans la municipalité de la Rivière-Saint-Jean (Minganie), dans la MRC de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 27' 01"; 64° 45' 40".
 Rivière Magpie Ouest, cours d'eau de la municipalité de la Rivière-Saint-Jean (Minganie), dans la MRC de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 02' 03"; 64° 41' 41".
 Lac Magpie, territoire non organisé de Lac-Jérôme, dans la MRC de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 59' 37"; 64° 40' 56".
 Magpie (village), dans la municipalité de Rivière-Saint-Jean (Minganie), dans la MRC de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 18' 37"; 64° 29' 37".
 Baie de Magpie, dans la municipalité de Rivière-Saint-Jean (Minganie), dans la MRC de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. 
 Barrage de Magpie, dans la municipalité de Rivière-Saint-Jean (Minganie), dans la MRC de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 19' 24"; 64° 27' 22".
 Centrale de Magpie, centrale hydroélectrique, de la municipalité de la Rivière-Saint-Jean (Minganie), dans la MRC de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 19' 25"; 64° 27' 19".
 Havre de Magpie, dans la municipalité de la Rivière-Saint-Jean (Minganie), dans la MRC de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 18' 21"; 64° 29' 55".
 Petit Lac Magpie, dans la municipalité de Lac-Bouchette, dans la MRC de Le Domaine-du-Roy, dans la région administrative de Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 16' 15"; 72° 04' 32".
 Pointe de Magpie,  dans la municipalité de la Rivière-Saint-Jean (Minganie), dans la MRC de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 17' 00"; 64° 32' 46".
 Cayes de la Rivière Magpie, rochers dans la municipalité de la Rivière-Saint-Jean (Minganie), dans la MRC de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 18' 47"; 64° 26' 19".

Autres 

 Magpie (film), film britannique de Marc Price sorti en 2013